Resto ist der Familienname folgender Personen:

 Tarcisius Resto Phanrang (1929–1999), indischer Ordensgeistlicher, Erzbischof von Shillong

Siehe auch:
 Resto-Bar, Gastronomiebetrieb